Er zijn meerdere ridderorden naar de leeuw genoemd:
De Orde van de Leeuw van de Heren van Coucy
De Orde van de Leeuw in Belgisch Congo
 De Nationale Orde van de Leeuw in Senegal
In Nederland kennen we de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Hessen-Darmstadt kende de Orde van de Gouden Leeuw, Hessen-Kassel kende deze orde als de Huisorde van de Gouden Leeuw
 De Orde van de Leeuw in Malawi
Orde van de Gouden Leeuw van Nassau, zie ook Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
Orde van de Vlaamse Leeuw, een prijs van een Vlaamse vereniging.
Orde van de Finse Leeuw
Orde van de Leeuw van de Palts
Orde van de Leeuw van Zähringen
 De Orde van Haydar van Afghanistan. Haydar betekent leeuw.